Festa di san Rocco a Gioiosa Jonica
Festa di san Rocco a Palmi
Festa di san Rocco a Satriano di Lucania
Festa di san Rocco a Venezia